Афганское печенье — традиционное новозеландское печенье, изготовленное из муки, масла, кукурузных хлопьев, сахара и какао-порошка, покрытое шоколадной глазурью и половиной грецкого ореха. Рецепт содержит большое количество масла и относительно мало сахара, а также в рецепте отсутствует разрыхлитель, что придает ему мягкую, плотную и насыщенную текстуру с хрустящей корочкой из кукурузных хлопьев. Высокое содержание масла дает мягкую консистенцию во рту, а сладость глазури компенсирует низкий уровень сахара и горечь какао. Происхождение рецепта — Новая Зеландия, но название, вероятно, происходит от названия цвета «афганский коричневый» (). Под таким названием рецепт появился во многих изданиях популярной в Новой Зеландии кулинарной книги «Edmonds Cookery Book».

Примечания 

Новозеландская кухня
Десерты
Австралийская кухня
Печенье